Козинцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козинцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Козинцы — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Козинцы — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Козинцы — село в Бородянском районе Киевской области.